Israjeljan ist der Familienname folgender Personen:

 Martun Israjeljan (* 1938), armenischer Komponist
 Rafajel Israjeljan (1908–1973), armenisch-sowjetischer Architekt